Plaats in Indonesië
 Randupitu (Gempol), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Randupitu (Gending), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java